Nevada puede hacer referencia a:

 La nevada (precipitación), una precipitación compuesta por nieve.
 La nevada (1786-1787), un cuadro de Francisco de Goya conservado en el Museo del Prado.
 Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium (de nombre vulgar «nevada»), una planta.
 Paronychia argentea (de nombre vulgar «nevada»), otra planta.
 Nevada (banda portuguesa), un grupo musical portugués.
 Boechera (cuyo sinónimo es Nevada), un género botánico.
 «Nevada» (canción de Vicetone), una canción del dúo neerlandés Vicetone.

Además, puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos:

 Nevada (Granada), un municipio de la provincia de Granada (España).
 Nevada, un estado de Estados Unidos.
 El condado de Nevada (Arkansas), en el estado de Arkansas (Estados Unidos).
 El condado de Nevada (California), en el estado de California (Estados Unidos).
 El municipio de Nevada (condado de Livingston, Illinois), en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 El municipio de Nevada (condado de Palo Alto, Iowa), en el condado de Palo Alto, en el estado de Iowa (Estados Unidos).
 El municipio de Nevada (condado de Story, Iowa), en el condado de Story, en el estado de Iowa (Estados Unidos).
 Nevada (Iowa), una ciudad del municipio anterior.
 El municipio de Nevada (condado de Ness, Kansas), en el estado de Kansas (Estados Unidos).
 El municipio de Nevada (condado de Mower, Minnesota), en el estado de Minesota (Estados Unidos).
 Nevada (Misuri), una ciudad del estado de Misuri (Estados Unidos).
 Nevada (Ohio), una villa del estado de Ohio (Estados Unidos).
 Nevada (Texas), una ciudad del estado de Texas (Estados Unidos).
 Nevada City, una localidad del estado de California (Estados Unidos).
 Nevada City (Nevada), un pueblo fantasma en el estado de Nevada (Estados Unidos).
 Territorio de Nevada, un territorio histórico de Estados Unidos, antecesor del estado de Nevada.

Enlaces externos